Futurama (egyértelműsítő lap)

Futurama (együttes), magyar beatzenekar
Futurama, rajzfilmsorozat